Сезон 2020/2021 — 3-й сезон для профессионального футбольного клуба «Кубань» под эгидой РФС, который клуб проводил в Первенстве ПФЛ.

Состав

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center"| Нападающие

|-
|colspan="14"|* Игроки, покинувшие команду или ушедшие в аренду в этом сезоне

|}

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Первенство ПФЛ 2020/2021

Турнирная таблица 

Примечания
 В отменённом в связи с положительными результатами тестирования на COVID-19 в команде «Туапсе» матче 8-го тура «Туапсе» — «Легион Динамо» (27 сентября) команде «Туапсе» засчитано техническое поражение (0:3).
 Результат ранее сыгранного матча «Туапсе» — СКА (перенесённый матч 23 тура, 21 сентября, 1:1) аннулирован, и «Туапсе» засчитано техническое поражение (0:3) из-за неправомерного участия в матче игроков, не оформленных должным образом.

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Кубок России

1/256 финала

1/128 финала

Примечания 

Кубань
2020/2021